Mubarazi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mubarazi (vattendrag i Makamba), 
 Mubarazi (vattendrag, lat -3,18, long 29,92), 

Robotskapade Burundiförgreningar